Бадин (, ) — город в пакистанской провинции Синд, административный центр одноимённого округа.

География 
Город находится в южной части Синда, на расстоянии приблизительно 150 километров к востоку от Карачи, административного центра провинции.
Абсолютная высота — 4 метра над уровнем моря.

Демография 
По данным последней переписи 1998 года, население составляло 61 302 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики Бадина составляет сельскохозяйственное производство. Главной культурой, выращиваемой в окрестностях города, является рис. Также в городе расположен сахарный завод.
В середине 1990-х годов началось освоение близлежащих месторождений нефти и природного газа.

Примечания 

Города Синда